Земпер ()
— немецкая фамилия.
 Земпер, Георг (1837—1909) — немецкий энтомолог.
 Земпер, Готфрид (1803—1879) — архитектор. Его сыновья:
 Земпер, Манфред
 Земпер, Ганс (1845—1920) — австрийский искусствовед.
 Земпер, Карл (1832—1893) — германский зоолог и путешественник.

См. также 
 Семпер